Sciaromiopsis sinensis è una specie di muschio della famiglia Amblystegiaceae. È endemico in Cina. I suoi habitat naturali sono i fiumi. È a rischio estinzione per la perdita dell'habitat.

Note

Briofite
Flora endemica della Cina